Лоуренс Альма-Тадема, Лоуренс Альма-Тадема (нід. Lourens Alma Tadema, англ. Lawrence Alma-Tadema; 1836—1912) — нідерландський і британський художник.
 Лаура Альма-Тадема, Лаура Альма-Тадема (уроджена Еппс; англ. Laura Theresa Alma-Tadema; 1852, Лондон — 15 серпня 1909, Лондон) — англійська художниця вікторіанської епохи.

Див. також 
 Альма-Тадема (нід. Alma Tadema) — нідерландське прізвище.